Lewis [luis] má více významů:

geografický název
 Lewis (ostrov), ostrov Lewis v souostroví Vnější Hebridy u severního Skotska
 Lewis County, název sedmi okresů v USA
 Lewis Range, pohoří v Severní Americe

křestní jméno
 Lewis Baker (* 1995), anglický fotbalista
 Lewis Carroll (1832–1898), anglický spisovatel (např. Alenka v říši divů), matematik, logik, učenec a fotograf.
 Lewis Collins (1946–2013), anglický herec
 Lewis Coser (1913–2003), americký sociolog židovského původu
 Lewis Furey (* 1949), kanadský hudební skladatel
 Lewis Hamilton (* 1985), britský jezdec Formule 1, sedminásobný mistr světa
 Lewis Hine (1874–1940), americký fotograf
 Lewis Holtby (* 1990), německý fotbalista
 Lewis Jones, více osob
 Lewis Milestone (1895–1980), americký filmový režisér
 Lewis Swift (1820–1913), americký astronom
 Lewis Trondheim (* 1964), francouzský komiksový kreslíř

příjmení osob
 viz Lewis (příjmení)

jiné významy
 Edvard Lewis, postava z filmu Pretty Woman
 Huey Lewis & The News, americká rocková kapela
 John Lewis Partnership, britské družstvo
 Lewis and Clark National Wildlife Refuge, americká rezervace
 Lewis (kulomet), Lewis Automatic Machine Rifle konstruktéra I. N. Lewise
 Lewis University, soukromá vysoká škola v USA
 Lewisova a Clarkova expedice
 Meriwether Lewis (1774–1809), americký voják, velitel první americké expedice, která prošla vnitrozemím až k Pacifiku
 Třída Lewis and Clark, zásobovací lodi Amerického námořnictva